Сборная Саара по шахматам представляла Саар на международных шахматных турнирах с 1952 по 1956 года.

Выступления сборной

Шахматная олимпиада

Матч Швейцария — Саар 

Матч Швейцария — Саар прошёл в Цюрихе в 1955 году и завершился крупной победой принимающей стороны 8,5 : 1,5 (на 1-й доске О. Бенкнеру удалось победить Й. Куппера, на 5-й доске Гесснер сумел сделать ничью с П. Леепином).

Статистика 

Сборная Саара на шахматных олимпиадах провела 49 матчей, из которых 14 выиграла и в 8 сыграла вничью. В 1954 году команда сумела пробиться в финал В, что стало её наивысшим достижением.

Состав сборной 

На всех трёх олимпиадах, в которых принимала участие сборная, Саар представляли Отто Бенкнер, Герхард Лорсон и Эрнст Вайксельбаумер. Ещё по одной олимпиаде на счету у 9 саарских шахматистов.

Ссылки 

 Матч Швейцария—Саар, Цюрих, 1955

Ш
С